Marchese bezeichnet
 einen italienischen Adelstitel; siehe Markgraf

mit Namen:
 Filippo Marchese († 1982), sizilianischer Mafioso und Massenmörder
 Giovanni Marchese (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Marchese (* 1962), italienischer Mafioso
 Manfredo II. Marchese Maletta († nach 1282), italienischer Adliger
 Tom Marchese (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler
 Vincenzo Marchese (* 1983), italienischer Fußballspieler

sonstige:
 Marchese Racing, US-amerikanischer Hersteller von Schlittschuhen für Eisschnelllauf
 Marchese (Rennwagen), US-amerikanischer Rennwagenhersteller

Siehe auch:

 Marchesi
 Marchesini